Пансерон (XVI век) — часть мужского костюма, испанский хубон «с гусиным чревом» (в виде выпуклых доспехов).
 Пансерон, Огюст Матьё (1795—1859) — французский композитор и педагог.